Râul Jigureasa se poate referi la:

 Jigureasa - afluent al râului Bănița
 Jigureasa - afluent al râului Strei